Rani (eiland), een eiland in de Indonesische provincie Papoea
Rani (strip), een stripreeks met Didier Swysen en Jean Van Hamme als schrijvers en Francis Vallès als tekenaar
rani (titel), een titel voor vrouwelijke monarchen in India
Rani (voornaam), een Hindoestaanse meisjesnaam
 Rani (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam

Personen
Rani De Coninck, een Vlaamse tv-presentatrice
Rani Mukerji, een Indiaas actrice en fotomodel
Rani (zangeres), een Nederlandse singer-songwriter